Ла Соледад де Ариба има више значења:

 Ла Соледад де Ариба (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Соледад де Ариба (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику